Češnjice je ime več naselij v Sloveniji:

 Češnjice, občina Sevnica
 Češnjice, občina Lukovica
 Češnjice pri Moravčah, občina Moravče, glej tudi Gradič Češnjice
 Češnjice pri Trebelnem, občina Mokronog-Trebelno
 Češnjice v Tuhinju, občina Kamnik
 Češnjice pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica

naselja v Sloveniji